Rizzard – variante del nome proprio di persona Riccarda
Carlo Rizzarda – 1883-1931) è stato un artista italiano, specialista nel ferro battuto in stile liberty.